Burowa ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Burowa (* 1978), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Siehe auch:
 Burow (Begriffsklärung)